

Аккум — село, Айтекебійський район, Актюбинська область
 Аккум — село, Жалагаський район, Кизилординська область
 Аккум — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Аккум — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Аккум — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Аккум — село, Таласький район, Жамбильська область
 Аккум — село, Толебійський район, Туркестанська область

Див. також 
 Аккумський сільський округ